Прана:
 Прана — одно из центральных понятий йоги и традиционной индийской медицины, жизненная энергия, жизнь, дыхание жизни.
 «Прана» — компания.
 «Прана» — бренд спортивной одежды.